Baisha (Fujian)
 Baisha (Guangdong) - een stad in de Chinese provincie Guangdong
 Baisha (Yunnan) - voormalige hoofdstad van het onafhankelijke koninkrijk Naxi
 Autonome Li Prefectuur Baisha - een autonome prefectuur in de Chinese provincie Hainan
 Baisha (Jiangxi) - een dorp in de Chinese provincie Jiangxi
 Baisha (Penghu) - een landelijk gebied in Taiwan